Ку́ниц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Куниц, Август Эдуард (1812—1886) — немецкий теолог
 Куниц, Луиджи фон (1870—1931) — австрийский музыкант
 Куниц, Мария (1610—1664) — силезский астроном